Valea Iordanului este o vale care urmează râul Iordan, formând granița dintre Iordania, Israel și Cisiordania.

Valea Iordanului se poate referi la:
 Valea Riftului Iordanului, o depresiune geografică alungită situată în Israel, Iordania și Palestina de astăzi, din care face parte Valea Iordanului
 Valea Iordanului, Oregon, S.U.A.

Vezi și
Râul Iordan